VirtualDubMod — программа, основанная на исходных кодах VirtualDub и множестве полезных добавлений. Интерфейс VirtualDubMod похож на VirtualDub. VirtualDubMod имеет существенное отличие — меню Audio заменено на Streams, что отражает нацеленность на работу с несколькими аудиопотоками и каналами субтитров.
VirtualDubMod поддерживает контейнеры MKV и OGM.

В отличие от VirtualDub, VirtualDubMod может открывать не только файлы AVI и MPEG-1, но и VOB, MPEG-2, OGM, Matroska (MKV), а также поддерживает множество звуковых форматов: AC3, WAV, MP3, Ogg Vorbis, DTS, SRT файлы (ASCII/Unicode). Одним из самых главных отличий от VirtualDub является возможность работать со множеством аудиопотоков, то есть в AVI-файл можно добавить несколько звуковых дорожек в разных форматах. Также поддерживается и открытие подобных файлов с DVD — VOB.

VirtualDubMod обладает следующими возможностями:
 Поддержка контейнеров OGM и MKV (Matroska) (только версии 1.0).
 Поддержка нескольких звуковых потоков в одном файле.
 Поддержка звуковых потоков форматов OGG/VBR MP3/AC3/DTS.
 Работа с AC3-треками и MP3 с переменным битрейтом (VBR)
 Поддержка потоков титров в формате SRT (ASCII/Unicode).
 Возможность добавления комментариев к потокам и разделам видеопотока (сhapters, по аналогии с DVD), все также с поддержкой Unicode.
 Поддержка импорта MPEG2 (pulldown флаги игнорируются).
 Расширенная поддержка AVISynth (редактор AVS, подсветка синтаксиса с поддержкой AVISynth, AVS шаблоны).
 Улучшенный поиск ошибок в видеопотоке.
 NET mod, так называемая распределенная сетевая обработка/кодирование.
 Расширенная информация о видеофайле.
 Экспорт кадров в PNG.

С 2007 года авторы не участвуют в разработке.

Последняя версия программы, на которые дается ссылка на официальном сайте, является обновлением для предыдущего полного дистрибутива.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница проекта на SourceForge

Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное программное обеспечение для редактирования видео
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на языке ассемблера
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программы, разработка которых прекращена